Beerstecher ist der Name folgender Personen:

 Hans Beerstecher (* 1938), deutscher Politiker (SPD)
 Johann David Beerstecher (1673–1747), württembergischer Gold- und Silberschmied und Bürgermeister von Tübingen